Le gagh est, dans l'univers de fiction de Star Trek, un mets particulièrement prisé des Klingons.

Ce sont des vers d'une variété de serpent que les Klingons aiment déguster très frais, c'est-à-dire encore vivants. Les vers ne meurent que lorsqu'ils parviennent dans l'estomac. Il existe 51 variétés de gagh, différentes aussi bien par le goût que par la texture. 

Parmi ces variétés, on peut citer le gagh de Torgud, qui frétille ; celui de Filden qui est gluant ; celui de Meshta qui sautille ; celui de Bithool qui a de grandes pattes ou encore le gagh de Wistan qui baigne dans du sang de targ (voir Star Trek: Deep Space Nine : Le retour de la fille prodigue - Prodigal Daughter).

Mais les Klingons déclarent, pour la plupart, être indifférents à la saveur du gagh, appréciant davantage le plaisir procuré par l'agitation des vers lors de leur ingestion. Le gagh peut également être consommé cuit.

Bien que la plupart des Humains éprouvent du dégoût pour ce plat, William Riker (voir Star Trek : La Nouvelle Génération : Question d'honneur - A Matter of Honor) et Jean-Luc Picard (voir Star Trek : La Nouvelle Génération : Réunification - Unification) l'apprécient.

En 2375, du gagh est livré sur la station Deep Space Nine, commandé par Jadzia Dax, peu avant sa mort, pour l'anniversaire du général Martok, mais Ezri Dax le fait jeter dans l'espace car la seule pensée qu'on puisse en manger la rend malade (voir Star Trek: Deep Space Nine : Le retour de la fille prodigue - Prodigal Daughter).

Notes et références 

Culture de Star Trek
Spécialité culinaire de fiction